Cette liste présente les 97 membres de la  législature du Landtag de Saxe-Anhalt au moment de leur élection le  lors des élections régionales de 2006 en Saxe-Anhalt. Elle présente les élus du land et précise si l'élu a été élu dans le cadre d'une des 45 circonscriptions de manière directe, ou par le scrutin proportionnel de Hare.

Répartition des sièges

Élus

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Landtag de Saxe-Anhalt
 Élections législatives régionales de 2006 en Saxe-Anhalt
 Cabinet Böhmer II

05